Binongko steht für:

 Binongko, eine indonesische Insel
 Binongko (Sprache), eine Sprache auf der Insel Binongko